Kledi Kadiu – włoski tancerz, aktor
 Kledi Kadiu – albański pływak